Bogdaniec (gemeente)
 Bogdaniec (Lubusz), plaats in de gemeente Bogdaniec
 Bogdaniec (Podlachië)